

Patronymie

 Elliott Lieb (1932- ) est un physicien américain.
 Gaspard Lieb (1975-), est un créateur d'art urbain français.
 Guillaume Lieb (1904-1978) est un footballeur français.
 Josh Lieb (1972-), scénariste et producteur américain.
 Marc Lieb (1980- ) est un pilote automobile allemand.
 Theo-Helmut Lieb (1889—1981) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Patronyme germanique